Petit steht für:
 Petit (Familienname), Familienname, zu Namensträgern und Künstlernamen siehe dort
 Petit (Schriftmaß), Schriftsatzmaß
 Petit (Bezirk), Bezirk im Bundesstaates Falcón, Venezuela
 Petit (Mondkrater), Mondkrater
 Petit (Automobilhersteller), französischer Automobilhersteller
 Petit & Gebr. Edelbrock, deutsche Glocken- und Kunstgießerei
 (7740) Petit, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Dupetit
 Petite
 Pettit
 Pettitt